У Рогатинському районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 52 пам'ятки архітектури.

Посилання 
 реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Рогатинський район
Рогатинського району